Henstedt ist der Name folgender Orte:
 Henstedt-Ulzburg, eine Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein
 Henstedt, ein Ortsteil der Gemeinde Henstedt-Ulzburg
 Henstedt (Syke), ein Ortsteil der Stadt Syke im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Groß Henstedt, ein Ortsteil der Stadt Bassum im Landkreis Diepholz in Niedersachsen,
 Klein Henstedt, ein Ortsteil der Gemeinde Prinzhöfte (Samtgemeinde Harpstedt) im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen

Siehe auch:
 Hennstedt